Fall Out Boy, grup de rock alternatiu de Chicago, als Estats Units
 Federación de Organizaciones de Base, organització anarquista de l'Argentina
 Free On Board, incoterm útilitzat en comerç marítim
 Base d'operacions avançada (del seu nom en anglès Forward Operating Base), base de suport proper a les operacions militars
 Cens de població i habitatge (del seu nom en noruec Folke- Og Boligtelling), conjunt de dades referides a la població i l'habitatge d'un territori
 Sang en femta (del seu nom en anglès Fecal Occult Blood), presència de sang a la femta
 Fob també pot significar clauer, pel seu nom en anglès